Die Saison 2000/01 im CEV-Pokal begann mit der Gruppenphase am 24. November 2000 und endete mit dem Finale am 4. März 2001. Für Deutschland starteten Franken Brunnen Karbach, Volley Cats Berlin und Dresdner SC. Österreich wurde durch ATSE Graz vertreten. Für die Schweiz waren KSV Wattwil und Concordia Luzern dabei.

Teilnehmer

Spielplan

Vorrunde 
Die zwölf Turniere der Vorrunde wurden vom 24. bis 26. November 2000 ausgetragen. Die Gruppensieger erreichten die nächste Runde.

Play-Offs 
Die zwölf Sieger der Gruppenphase trafen im Achtelfinale auf die vier gesetzten Mannschaften Sirio Perugia, Foppapedretti Bergamo (beide Italien), Fortis Herentals (Belgien) und Beşiktaş Istanbul (Türkei).

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2000/01
Volleyballsaison 2000/01
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften